Boucles de la Mayenne 2018 var den 44. udgave af det franske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 31. maj til 3. juni 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.1. Den samlede vinder af løbet blev hollandske Mathieu van der Poel fra Corendon-Circus, for andet år i træk.

Ryttere og hold

Etaperne

Prolog

1. etape

2. etape

3. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2018
UCI Europe Tour 2018